Мелехов — русская фамилия; имеет женскую форму Мелехова.

Известные носители 
 Мелехов, Вячеслав Дмитриевич (1945—2012) — советский и российский актёр театра и кино.
 Мелехов, Дмитрий Евгеньевич (1889—1979) — советский психиатр, доктор медицинских наук.
 Мелехов, Иван Степанович (1905—1995) — советский и российский учёный, лесовед и лесовод, доктор сельскохозяйственных наук (1944), профессор (1944), академик ВАСХНИЛ (1956), заслуженный деятель науки РСФСР (1967).

 Мелехова, Янина Владимировна (урождённая Буйко; род. 1985) — белорусская и российская актриса театра и кино.

Литературный герой 
 Григорий Мелехов — главный герой романа «Тихий Дон» М. Шолохова.